Massya longicirrata är en snäckart som först beskrevs av Anne Letitia Massy 1917.  Massya longicirrata ingår i släktet Massya och familjen Thliptodontidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
longicirrata